Генеральная линия партии — система доктрин, идеологических установок, основных направлений внутренней и внешней политики ВКП(б) — КПСС. В соответствии с разработанным Лениным принципом демократического централизма решения вышестоящих органов партии были обязательны для выполнения нижестоящими. Вместе с тем постоянно меняющиеся требования политического момента вынуждали время от времени вносить значительные изменения в основные партийные установки; после таких изменений требования партийной дисциплины делали новые установки обязательными для всех рядовых членов партии.

Хотя заметные колебания имели место внутри ВКП(б) и до 1925 года (дискуссия вокруг Брестского мирного договора в 1918 году, дискуссия вокруг военной оппозиции в 1919, дискуссия о профсоюзах 1920—1921 годов), понятие именно «генеральной линии партии» было впервые сформулировано Бухариным Н. И. на XIV партконференции 29 апреля 1925 года. На тот момент Бухарин составлял блок со Сталиным, и, таким образом, за пределами «генеральной линии» оставалась объединённая левая оппозиция Троцкий — Зиновьев — Каменев («левый уклон», «левые загибщики»).

Однако уже по крайней мере в апреле 1929 года в своём выступлении на совместном пленуме ЦК и ЦКК Сталин И. В. объявляет политическую платформу самого Бухарина отклонением от генеральной линии партии («правый уклон»).
В своём политическом отчёте на XVI Съезде ВКП(б) (1930) Сталин описывает «работу партии по руководству проведения генеральной линии», перечисляя планы в области индустриализации и коллективизации. Вместе с тем «правые уклонисты» были описаны Сталиным как отклоняющиеся от «ленинской линии». По итогам работы XVI съезд объявил «правых» «агентурой кулачества».

В 1938 году состоялся февральский пленум, посвященный «борьбе с перегибами» в процессе коллективизации, сменивший курс крайне жестоких репрессивных мер в отношении уклоняющихся на более мягкие.

Та же фразеология была использована и знаменитым XX Съездом КПСС (1956) по итогам работы объявившим начатый Хрущёвым Н. С. процесс десталинизации «возвращением к ленинской линии».

Выражение «колебаться вместе с линией партии» стало среди советских людей расхожей и крылатой фразой, вошло в анекдоты и поговорки.

См. также 
 Марксизм-ленинизм
 Политическое клише

Примечания 

КПСС
Советизмы